Čchü-ťiang může být:

 Čchü-ťiang (Če-ťiang) – městský obvod v provincii Če-ťiang
 Čchü-ťiang (Kuang-tung) – městský obvod v provincii Kuang-tung